Selvino ist der Name von

 Selvino (Lombardei), einer Stadt in Italien
 Giovanni Battista Selvino (1744–1789) Bildhauer in der Berliner Hofbildhauerwerkstatt